Жатва (значения):

 Жатва — время уборки злаков, процесс уборки хлебных культур.
 Жатва — в славянской традиции.

Топоним 
 Жатва — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Жатва — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Жатва — железнодорожная станция в Таврическом районе Омской области.

В культуре 
 «Жатва» — художественный фильм в жанре триллер и фильм ужасов, вышедший в 2007 году.

См. также 
 Сеножатное